DNS, sigle de trois lettres formé avec les lettres D, N et S, peut faire référence à :
  ;
  ;
 Devoir non surveillé ;
 Directive nationale de sécurité ;
  ;
 Acide 3,5-dinitrosalycilique ;
 , un jargon sportif pour  lors d'une épreuve ;
 , un logiciel de reconnaissance vocale.